Чемпіонат Ісландії з футболу 2022 — 111-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Ісландії. З цього сезону офіційна назва турніру замість традиційного Урвалсдейлд отримав Besta-deild karla. Титул вдруге здобув Брєйдаблік.

Клуби

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів 
За регламентом команди провели між собою по два матчі вдома та на виїзді, у загальній кількості 22 гри.

Чемпіонський раунд

Втішний раунд

Примітки

Посилання 
  
 Урвалсдейлд на soccerway 

2022
Ісландія
2022 в ісландському спорті